Lundvall är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Lundvall 1 509
 Lundwall 123
Tillsammans blir detta 1 632 personer.

Personer med efternamnet Lundvall eller Lundwall

 Adèle Lundvall (1918–2003), skådespelare
 Agnes Lundvall (1868–1952), gift Clementsson, skådespelare
 Bengt Lundvall (1915–2010), amiral
 Björn Lundvall, flera personer 
 Björn Lundvall (jurist) (1877–1960), ämbetsman
 Björn Lundvall (ingenjör) (1920–1980), företagsledare
 Carl Axel Lundvall (1840–1909), kompositör
 Carl Johan Lundvall  (1775–1858), latinsk skald och vältalare
 Emy Wange-Lundvall (1882–1972), psykiater
 Halvar Lundvall (1883–1933), psykiater
 Lars Lundwall  (1920–2010), arkitekt
 Lars-Eric Lundvall (1934–2020), ishockeyspelare
 Olga Lundvall (1862–1948), gift Adamsen, skådespelare
 Sam J. Lundwall (född 1941), science fiction-författare
 Sune Lundwall (1901–1964), jazzmusiker och kapellmästare

Källor

Svenska efternamn